Колорадо може да се отнася за:

 щата Колорадо в САЩ
 Колорадо (пустиня)
 Колорадо (плато)
 няколко реки:
 Колорадо (река), река в САЩ
 Рио Колорадо, река в Аржентина